Der Tischtennis-Mannschaftswettbewerb der Frauen bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde vom 3. bis 7. August in der North Arena 1 des Exhibition Centre London ausgetragen.

Setzliste 
Die Setzpositionen wurden anhand der Einzelpositionen in der ITTF-Weltrangliste mit Stand des 4. Juli 2012 ermittelt.

Turnierbaum

Ergebnisse

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale

Weblinks 
 

Mannschaft Frauen